Senoussi steht für:

 Senoussi, Zigarettenmarke

Senoussi ist der Familienname folgender Personen:

 Mahamat Abdoulaye Senoussi (1952–2019), tschadischer Diplomat
 Manuel Marouane da Costa Trindade Senoussi (* 1986), marokkanisch-portugiesischer Fußballspieler, siehe Manuel da Costa (Fußballspieler)